Hrvatski otoci:
 Hrbošnjak (Murter)
 Hrbošnjak (Žirje)